Ziehharmonikabus steht für einen
 Gelenkomnibus 
 Gelenkoberleitungsbus